Пара Виктория Азаренко / Боб Брайан — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Натали Деши и Энди Рам — уступили уже на старте.

Посев 

  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Финал)
  Квета Пешке /  Павел Визнер (Полуфинал)
  Виктория Азаренко /  Боб Брайан (Титул)
  Чжуан Цзяжун /  Йонатан Эрлих (Первый раунд)
  Янь Цзы /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Пол Хенли (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Симон Аспелин (Первый раунд)
  Алисия Молик /  Йонас Бьоркман ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые